Jebb se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Matthew H. P. Jebb
 Matthew H.P. Jebb